Kucher ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Kucher (* 1965), österreichischer Schriftsteller, Theologe und Philosoph
 Philip Kucher (* 1981), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Simone Kucher (* 1973), deutsche Theater- und Hörspielautorin

Weiteres:
 Haus Kucher, Rottenburg